Kydones ist der Familienname  folgender Personen:

 Demetrios Kydones (1324–1397 oder 1398) war ein byzantinischer Theologe und langjähriger leitender Minister (Mesazon).
 Prochoros Kydones (ca. 1333/34–1370/1371) war ein Mönch und antipalamitischer Polemiker.